Сражение при Биберахе:
 Сражение при Биберахе (1796).
 Сражение при Биберахе (1800).